Le mot Moussa est originellement la translittération en alphabet latin du nom arabe de Moïse, un prophète majeur pour les musulmans.

Culture et société 
 Moussa (Moïse) est un prophète majeur de l'islam.

Anthroponyme

Prénom 
Moussa est un prénom arabe, l'équivalent arabe de Moïse.

Patronyme 

 Ahmed Moussa (1951-), judoka algérien ;
 Ahmed Gamal El-Din Moussa (1951-), personnalité politique, académique et littéraire égyptienne ;
 Alfred Dan Moussa (1955-), journaliste ivoirien ;
 Amel Belhaj Moussa, universitaire et femme politique tunisienne ;
 Amr Moussa (1936-), homme politique égyptien ;
 Askia Monzo Moussa (?-1531), Empire songhaï ;
 Fatima Beyina-Moussa, femme d'affaires congolaise ;
 Houria Moussa (1982-), athlète algérienne ;
 Ibrahim Moussa (1946-2012), entrepreneur égyptien ;
 Iyad ibn Moussa (1083-1149), sunnite ;
 Ishak Ali Moussa (1970-), footballeur algérien ;
 Jenan Moussa (1984-), journaliste libanaise ;
 Kanga Moussa, roi (mansa) du Mali de 1312 à 1332 ;
 Ismaël-Maliki Moussa (1978-) est un volleyeur camerounais évoluant en France ;
 Maty E. Moussa (1959-), homme politique du Niger ;
 Meriem Moussa (1988-), judokate algérienne ;
 Michel Moussa (1949-), homme politique libanais ;
  ;
  (1959-), musicien kurde ;
 Reem Moussa (1994-), basketteuse égyptienne ;
 Samira Moussa (1917-1952), scientifique égyptienne ;
 Samy Moussa (né en 1984), chef d'orchestre ;
 Tamer Moussa, karatéka égyptien ;
 Sonja Leila Moussa (1986-), actrice américaine, fille d'Ibrahim Moussa.

Toponyme 

 Abou-Moussa, une île du côté est du golfe Persique ;
 Ammi Moussa, une ville d'Algérie ;
 Keur Moussa, une ville du Sénégal ;
 , une ville et une rivière de Jordanie.

Patronyme arabe
Homonymie de patronyme
Prénom arabe
Prénom masculin